Karama (rivier in Indonesië)
 Karama (rivier in Oost-Timor)
 Karama (rivier in Siberië)
 Karama (site) - archeologische vindplaats in Siberië